Кияниця Василь Васильович (* 1950) — майстер спорту СРСР, суддя всесоюзної категорії, відмінник освіти УРСР та України.
 Кияниця Роман Вікторович (1992—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Кияниця — селище в Україні, в Сумському районі Сумської області.